Кола́пс (від  — «падіння») — руйнування якоїсь структури під впливом системної кризи.
 Колапс — різке зниження кров'яного тиску, занепад серцевої діяльності.
 «Колапс» — книга Джареда Даймонда.
 Гравітаційний колапс — процес гравітаційного стискання масивного тіла.
 Транспортний колапс — ситуація, при якій кожне додаткове порушення руху транспорту призводить до ситуації, близькій до повної зупинки руху.
 Колапс хвильової функції — миттєва зміна опису квантового стану об'єкта (див. Редукція фон Неймана).
 Колапс — 7-серійний український документальний серіал про розвал Союзу та відновлення незалежності України.